Loddon ist der Name folgender Gewässer:
 Loddon River (Franklin River), ein Nebenfluss des Franklin Rivers in Tasmanien, Australien
 Loddon River (Murray River), ein Nebenfluss des Murray River in Victoria, Australien
 River Loddon, ein Fluss in den englischen Grafschaften Berkshire und Hampshire

Loddon ist der Name folgender Orte:
 Loddon Shire, ein lokales Verwaltungsgebiet im australischen Bundesstaat Victoria
 Loddon (Stadt), eine Stadt im Südosten der englischen Grafschaft Norfolk